Caponiidae är en familj av spindlar. Caponiidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caponiidae 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Caponiidae